Esta é uma lista que contém as 27 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Nativa FM. Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Bahia

Mato Grosso

Minas Gerais

Paraná

Santa Catarina

São Paulo

Televisão por assinatura

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 ANATEL – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 ANATEL – Spectrum-E: Canais de radiodifusão 

Nativa FM